Murray County kan henvise til:

I Australien:
 Murray County, New South Wales
 Murray County, Western Australia

I USA:
 Murray County, Georgia
 Murray County, Minnesota
 Murray County, Oklahoma